David Möller (ur. 13 stycznia 1982 w Sonnebergu) – saneczkarz niemiecki, wicemistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy.

Kariera 
Z zawodu jest policjantem, w 2000 roku został członkiem reprezentacji Niemiec. Pierwszy sukces osiągnął w 2000 roku, kiedy podczas mistrzostw świata juniorów w Altenbergu zdobył srebrny medal w jedynkach. W tej samej konkurencji był też najlepszy na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer w 2001 roku, a rok później wygrał w jedynkach i zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata juniorów w Igls.

W 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Nagano, zwyciężając w jedynkach i drużynie. Rok później zajął trzecie miejsce w jedynkach na mistrzostwach świata w Park City, przegrywając tylko z Włochem Arminem Zöggelerem i swym rodakiem, Georgiem Hacklem. Kolejne dwa medale wywalczył mistrzostwach świata w Igls w 2007 roku, gdzie zwyciężył w jedynkach i drużynie. Był też drugi w jedynkach podczas mistrzostw świata w Oberhofie w 2008 roku, ulegając tylko Felixowi Lochowi. W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był piąty. Cztery lata później, podczas igrzysk w Vancouver, wywalczył srebrny medal, rozdzielając na podium Locha i Zöggelera. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku, kończąc rywalizację na czternastej pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 listopada 2001 roku. Łącznie w zawodach tego cyklu 49 razy stawał na podium, odnosząc przy tym osiem zwycięstw. W klasyfikacji generalnej był między innymi drugi w sezonach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 oraz trzeci w sezonach 2003/2004, 2004/2005, 2011/2012 i 2012/2013.

Po sezonie 2013/2014 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy saneczkarze
Niemieccy policjanci
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Sonnebergu
Urodzeni w 1982